Thurning – miejscowość w hrabstwie Norfolk (Anglia)
 Thurning – miejscowość w hrabstwie Northamptonshire (Anglia)